Роберт Лоури-младший (; род. , Форествилл, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «С.Оливер».

Карьера 
Лоури начал профессиональную карьеру во второй немецкой лиге, в клубе «Саар-Пфальц Бравес».

Следующие два сезона провел в Чехии в клубе «Хомутов» и в Турции, выступая за клуб «Балыкесирспор».

В сезоне 2013/2014 Лоури играл в итальянском клуб второго дивизиона «Трапани», за который провёл 28 игр, в среднем набирая 15,1 очков, 6,1 подборов 3,2 передачи и 1,4 перехвата.

Сезон 2014/2015 начал в греческом клубе «Короивос», в составе которого сыграл 8 игр, набирая за 29 минут игрового времени 16,8 очков, 5,0 подбора, 2,4 передачи и 2,4 перехвата.

В декабре 2014 года перешёл в ВЭФ и стал чемпионом Латвии.

Перед началом сезона 2015/2016 Лоури не прошёл медосмотр в клубе второго турецкого дивизиона «Денизли» и контракт был аннулирован.

Следующим клубом Роберта стал «Неа Кифисия», в составе которого набирал 16,1 очка, 5,1 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

В январе 2016 года, Лоури покинул греческий клуб и продолжил карьеру в «Альбе».

В августе 2016 года Лоури подписал контракт с «Астаной».

В феврале 2021 года Лоури перешёл в «С.Оливер».

Достижения 
  Чемпион Беларуси: 2019/2020
  Чемпион Казахстана: 2016/2017
  Чемпион Латвии: 2014/2015
  Обладатель Кубка Беларуси: 2020
  Обладатель Кубка Германии: 2016

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК ВЭФ

Баскетболисты США
Игроки «Дейтон Флайерс» (баскетбол)
Игроки БК «Саар-Пфальц Бравес»
Игроки БК «Левгарти»
Игроки БК «Бест Балыкесир»
Игроки БК «Трапани»
Игроки БК «Короивос»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Неа Кифисья»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Анталья Бююкшехир Беледийеси»
Игроки БК «Тварде Перники»
Игроки БК «Промитеас»
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки БК «С.Оливер»
Игроки БК «МЛП Академикс Гейдельберг»